

Geografia 
Balan – comune francese dell'Ain
Balan – comune francese delle Ardenne

Persone 
 Vidya Balan – attrice indiana
 Franco Balan – designer italiano

Altro 
Balan – eroe del ciclo arturiano
Balan – nome di Bëor il Vecchio, personaggio Tolkeniano, prima che entrasse al servizio di Finrod
 Balan (o Balam) – demonio

Pagine correlate 
 Bălan
 Ballan